Автоматический ручной гранатомёт Барышева (АРГБ) — советский автоматический ручной гранатомёт с полусвободным затвором, стрельба ведётся с заднего шептала с возможностью ведения одиночного и автоматического огня (одиночный огонь позволяет уверенно поражать мишень №4 на дистанции 200м.). Имеет магазинное и ленточное питание 30-миллиметровыми гранатомётными выстрелами ВОГ-17. Предназначен для поражения гранатами целей противника на дистанциях до 1200 м.

Тактико-технические характеристики 

 вес без боекомплекта — 15,3 кг
 длина всего оружия (приклад сложен/разложен) — 700/950 мм
 длина ствола — 300 мм
 калибр — 30 мм
 темп стрельбы — 350 выстрелов в мин
 начальная скорость гранаты — 185 м/с
 ёмкость стандартного магазина — 5 гранат

Автоматические ручные гранатомёты
Гранатомёты СССР
Гранатомёты калибра 30 мм